Hope Valley kan syfta på:

Geografi

Australien 

 Hope Valley (del av en befolkad plats i Australien, South Australia), Tea Tree Gully, 
 Hope Valley (del av en befolkad plats i Australien, Western Australia), Kwinana,

Storbritannien 

 Hope Valley, Derbyshire, dal och postort,

USA 

 Hope Valley (ort), Rhode Island, Washington County, 
 Hope Valley (dal i USA, Kalifornien), Alpine County, 

Robotskapade Australienförgreningar
Robotskapade Storbritannienförgreningar
Robotskapade USAförgreningar